Сла́вгород — муниципальный район в Алтайском крае России. Входит в муниципальный округ Славгород.

Этимология 
Основан в 1910 году как село Славгород. Топоним относится к числу искусственных названий с положительным значением, характерных для периода
массового заселения края. С 1914 года — город Славгород.

История 
Был основан в 1910 году, статус города получил в 1914 году. С 1917 по 1930 годы — административный центр одноимённого уезда и округа, с января 1945 года является городом краевого подчинения, до 2012 года был административным центром Славгородского района.

Присвоению статуса города способствовала реформа, проводимая в царской России Петром Аркадьевичем Столыпиным. Большое количество жителей Центральной части России, а также Малороссии устремились в Западную Сибирь, где всем желающим предоставлялись земли для ведения сельского хозяйства. Переселенцы ехали в Сибирь целыми семьями, в железнодорожных вагонах, специально выделенных для этих целей и получивших в народе название «столыпинских». Царское правительство выплачивало денежные суммы для обустройства и обзаведения хозяйством на новом месте. Приезжали даже целыми деревнями и часто свои новые поселения называли в честь тех, что оставлены за Уральскими горами, с приставкой «Ново-». Так, в Алтайском крае много сёл с названиями Нововознесенка, Новоалександровка и им подобных. Пётр Столыпин, совершая инспекционную поездку по Транссибирской магистрали, посетил большое поселение, расположенное в районе озера Сикачи, масштабы обустройства его очень обрадовали. Он сказал: «Здесь будет славный город!». Так поселение получило название Славгород. Столыпин официально считается основателем города. В 2010 году в честь 100-летия Славгорода установлен гранитный бюст П. А. Столыпина, на котором высечена надпись: «Основателю города Славгорода Петру Аркадьевичу Столыпину». Памятник выдающемуся деятелю расположен в историческом центре города, на пересечении улиц Ленина и Комсомольской.

В 1917 году был построен Западно-Алтайский железнодорожный ход от Татарска, соединивший с Транссибирской магистралью. В августе 1918 года город оказался центром крестьянского восстания против белого Сибирского правительства.

В 1920-е и 1930-е годы были созданы железнодорожные мастерские, чугунолитейный завод, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту сельхозинвентаря. В начале Великой Отечественной войны в город были эвакуированы завод кузнечно-прессового оборудования из Серпухова, а также Перекопский бромный завод, ставший Славгородским химическим заводом. После войны были пущены в строй завод радиоаппаратуры, швейная и мебельная фабрики, мясокомбинат, молочноконсервный комбинат, строительный трест.

Посёлок химиков Яровое, в котором расположен Славгородский химический завод, до 1993 года находился в подчинении у Славгорода, теперь это город краевого подчинения и образует городской округ. 1 января 2012 года Славгородский район вошёл в состав городского округа Славгород.

География 
Расположен между озёрами Сикачи и Большим Яровым, которое является самой низкой точкой Алтайского края, в северо-западной части Алтайского края, в центре Кулундинской степи, в 394 км от Барнаула (по железной дороге), в 20 км от границы с Казахстаном.

1 сентября 2011 года в состав городского округа Славгород вошли все сельсоветы расформированного Славгородского района.

Население

Экономика 
За 2000—2020-е годы открыты магазины торговых сетей «Мария-Ра», "Магнит", "Пятёрочка", "FixPrice", «Эльдорадо» и DNS, построены отделение ПАО «Сбербанк», торговые центры «Троя», «Столица», «Кремль», «Ковров».

Социальная сфера 

Работает центральная городская больница, поликлиники, диспансеры. Система образования представлена педагогическим колледжем, аграрным техникумом, филиалами АлтГУ и АлтГТУ, Алтайской академии экономики и права, Алтайского государственного педагогического университета. В городе действуют 5 школ, 1 лицей, 4 дошкольных учреждений, детская школа искусств. Функционируют городской дом культуры, краеведческий музей, библиотечная система, центр встреч с выставочным залом, парк культуры и отдыха.

В городе имеются спорткомплекс, включающий стадион, хоккейный корт, баскетбольную площадку, тренажерный зал, военно-патриотический клуб, ледовый дворец с искусственным льдом

Средства массовой информации представлены газетами «Славгородские вести», «Соседи», «Вечерний Славгород», еженедельником на немецком языке «Цайтунг фюр Дих». В городе действует две православные и католическая церкви, построена мечеть.

Памятники 
В городе установлены мемориал Славы воинам — славгородцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятник борцам за советскую власть, обелиск воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, памятники В. И. Ленину, Э. Тельману и П. А. Столыпину. К 100-летию города открыто несколько новых памятников в центре города и на Вокзальной площади, среди них, памятный камень и «Первый паровоз».

Спорт 
Славгород — родина Валерия Непомнящего.

Активно развиты хоккей, самбо, кикбоксинг, бокс, футбол, баскетбол. Юношеские команды хоккейного клуба «Кристалл» не раз занимали призовые места на краевом уровне, в 2000 году команда «Кристалл-85» стала чемпионом России, выиграв всероссийский финальный турнир «Золотой шайбы» среди хоккеистов 1985—1986 годов рождения, проходивший в Ярославле (тренер команды Анатолий Пинигин).

Самбисты из Славгорода (тренер Дмитриев Валерий) регулярно выходят победителями в краевых турнирах и зональных соревнованиях. Военно-патриотический клуб «Десантник», созданный в 1988 году, в течение 10 лет занимал место лучшего военно-патриотического клуба Алтайского края.

Блогеры 
Славгород - родина сибирского (алтайского) малоизвестного блогера Никитонелло..

Климат 
В Славгороде континентальный климат.

Телевидение и радиовещание

Местное телевидение

Цифровое эфирное телевидение 
Все 20 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: «Вести FМ», «Радио Маяк», «Радио России / Алтайская ГТРК».

 Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 29, частота 538 МГц), включает: «Первый Канал», «Россия 1 / Алтайская ГТРК», «Матч-ТВ», «НТВ», «Пятый Канал», «Россия К», «Россия 24 / Алтайская ГТРК», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ».
 Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 47, частота 682 МГц), включает: «РЕН ТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МУЗ-ТВ».

Цифровое эфирное телерадиовещание в формате DVB-T2 в Алтайском крае ведётся филиалом РТРС «Алтайский КРТПЦ»

Радиовещание 
 68,60 МГц — «Авторадио»;
 99.5 МГц - "DFM" (Планы жителей) 
 102,5 МГц — «Русское радио»;
 103,1 МГц — «Милицейская волна» + местное вещание «Катунь FM»;
 103,5 МГц — «Радио России» + местное вещание ГТРК «Алтай»;
 104,3 МГц - "NRJ" (Планы жителей) 
 105,8 МГц — «Авторадио»;
 106,3 МГЦ - "Европа Плюс" (Планы жителей) 
 107,6 МГц — «Дорожное радио»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт администрации города Славгорода Алтайского края
 Официальный сайт главной газеты города Славгорода — «Славгородские вести»
 Информационный портал г. Славгорода
 Неофициальный сайт города Славгорода и Славгородского района
 Неофициальный информационный сайт города Славгорода и Алтайского края 

 
Города, основанные в XX веке
Районные центры Алтайского края